Without You est une expression anglaise signifiant sans toi qui peut désigner :

Musique

Album 

 Without You, le troisième album de Sami Yusuf.

Chanson 
 Without You, une chanson du groupe Badfinger, popularisé par Mariah Carey;
 , une chanson de Brooke Fraser ;
 Without You, une chanson de David Bowie ;
 Without You, une chanson de David Guetta ;
 , une chanson du groupe australien Empire of the Sun ;
 , une chanson du groupe Hinder ;
 , une chanson de Keith Urban ;
 , une chanson du groupe de rock Mötley Crüe ;
 Without You (Perdue sans toi), une chanson du groupe Ocean Drive.
Without You, une chanson d'Avicii ;
, une chanson de Charles